Glaner ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Glaner (geborene Nitz; 1922–2001), deutsche Politikerin (SED) und DFD-Funktionärin
 Wolfgang Glaner († 1624 oder 1625), deutscher Goldschmied und Ratsherr in Weilheim